Сарри () — англоязычный топоним, также итальянская фамилия.
 Сарри — историческое графство на Ямайке.
 Сарри — округ в штате Северная Каролина, США.
 Сарри — округ в штате Виргиния, США.

Фамилия
 Сарри, Веатрики (род. 1999) — греческая футболистка.
 Сарри, Маурицио (род. 1959) — итальянский футбольный тренер.

См. также 
 Сари (значения)